A ginástica é disputada nos Jogos Pan-americanos desde sua primeira edição, no Pan de Buenos Aires, em 1951. Durante oito anos, apenas os homens disputaram as provas da modalidade artística. No Pan de Indianápolis, em 1987, a ginástica rítmica - disputada apenas pelas mulheres - fora introduzida nos Jogos e a ginástica de trampolim passou a integrar o programa pan-americano desde o Pan do Rio de Janeiro, em 2007.

Edições

Eventos

Quadro de medalhas

Ginástica artística
 Inclui medalhas ganhas nos eventos de ginástica artística, escalada de corda e dança com maças

Ginástica rítmica
 Inclui medalhas ganhas em eventos individuais e em grupo

Trampolim
 Inclui medalhas ganhas em trampolim e tumbling

Total geral

Ver também
 Campeonato Pan-Americano de Ginástica
 Ginástica nos Jogos Centro-Americanos e do Caribe
 Ginástica nos Jogos Sul-Americanos
 Campeonato Sul-Americano de Ginástica
 Ginástica nos Jogos Olímpicos
 Ginástica nos Jogos Olímpicos da Juventude

Referências

 
Competições de ginástica
Modalidades nos Jogos Pan-Americanos
Pan-Americanos
Jogos Pan-Americanos
Jogos Pan-Americanos